Distretto di Hovd – distretto delle provincia di Hovd, in Mongolia
 Distretto di Hovd – distretto delle provincia dell'Uvs, in Mongolia